

Biografia 
Conseguita la maturità nel 2000 presso il liceo classico Jacopo Stellini di Udine, ha frequentato il Corso di laurea in relazioni pubbliche della stessa università friulana presso la sede distaccata di Gorizia. Nel 2004 ha posato per un calendario. Prima delle esperienze nella pornografia ha frequentato i club privé insieme al fidanzato.

Attrice pornografica
Durante il periodo universitario, ha contattato il regista e produttore Silvio Bandinelli che le fornirà alcune informazioni; dopo alcuni mesi di riflessione, Lola Ferri ha debuttato grazie a lui nel mondo del cinema a luci rosse. Ha esordito nel film del 2009 La donna di mio padre, sul quale verrà anche fatto un servizio dall'inviato Andrea Pellizzari della trasmissione televisiva Le Iene, andato in onda l'8 febbraio 2009. Verrà premiata fin da subito come "Miglior attrice hard dell'anno" al MiSex 2009. Ha concluso la sua carriera l'anno successivo, dopo solo quattro pellicole. Per il suo aspetto fisico è stata definita la Louise Brooks del porno italiano.

Successivamente si è dedicata, per circa due anni, a spettacoli di burlesque in giro per l'Italia.

Blogger
Ha aperto un fashion blog, TheChiliCool.com, nell'ottobre 2010. Il blog le ha consentito di lavorare con diversi marchi locali e globali ed è stato riconosciuto di qualità.

Ha tenuto un blog di moda anche all'interno dell'edizione italiana di Huffington Post.

Filmografia 
 La donna di mio padre (2009), regia di Andrea Brancati
 Trasgressioni italiane: L'estetista (2009), regia di Andrea Brancati
 Compagni di scuola (2009), regia di Giò Serrano
 Il trasloco da zia (2009), regia di Andrea Brancati

Note

Collegamenti esterni